Степени свободы (физика)
 В частности степени свободы молекулы — количество координат для определения расположения (включая ориентацию) молекулы в пространстве.
 Степени свободы (механика) — термин в классической (не квантовой) механике практически совпадает по значению и применению с общефизическим, хотя несколько уже.
 Степени свободы (термодинамика) — независимые интенсивные переменные, допускающие произвольное варьирование без изменения числа и природы фаз термодинамической системы.
 Степени свободы (теория вероятностей)
 Степень свободы (кристаллография) — число переменных, которые можно менять, не меняя фазового состояния системы.